Tre corone – simbolo araldico e stemma nazionale della Svezia
 Tre Corone – gruppo di montagne della Polonia
 Tre Corone – gruppo di montagne nelle isole Svalbard, in Norvegia
 Tre corone – soprannome del gruppo di poeti e scrittori italiani Dante, Petrarca e Boccaccio

Pagine correlate 
 Triple Crown
 Tre Kronor